Talar hace referencia a varios artículos:

 Como verbo, cortar árboles (roturación, deforestación).
 Como adjetivo, lo relativo al talón:
Traje talar
Las alas del dios Mercurio, que tenía en los talones.

Topónimos 
 Salar de Talar, ubicado en la región de Antofagasta, Chile después del lago de chile, en una montaña la más alta de dos.

En Argentina
 Talar (ecosistema)
 El Talar (Buenos Aires), localidad del partido de Tigre, en el Gran Buenos Aires.
 El Talar (Jujuy), localidad en el Departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy.
 Estación El Talar, estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima, en el partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
 Los Talares, provincia de Córdoba.
 Troncos del Talar, localidad del Partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires.
 Villa Talar, barrio no oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Subdistrito fitogeográfico del tala, subdistrito geobotánico del centro-este del país.

Además